Ла Кабањита има више значења:

 Ла Кабањита (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Кабањита (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику